Флаг сельского поселения Любучанское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Любучанское Чеховского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 15 мая 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4970.

Флаг составлен на основании герба сельского поселения Любучанское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба в жёлтом, оранжевом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом (синем, голубом) поле — золотая перевязь, выложенная жемчужинами в три ряда: посередине — пятью большими, а по краям — мелкими без числа».

Обоснование символики 
Символика фигур флага сельского поселения многозначна:
 — жёлтое (золотое) украшение с жемчужинами — аллегория самого сельского поселения, многочисленных населённых пунктов объединённых в одно образование; крупные жемчужины символизируют пять сельских округов, а меньшие — населённые пункты, вошедшие в состав поселения;
 — жёлтая перевязь, украшенная жемчугом, напоминает о ювелирном искусстве — на протяжении нескольких столетий местные мастера пользовались заслуженной славой;
 — жёлтая перевязь образно показывает проходящую здесь федеральную трассу «Крым» — одну из самых древних дорог страны важную в торговом и стратегическом отношении. Именно этот путь связывал Русское государство с Византией;
 — перевязь (браслет) — символ объединения, целостности и завершённости, надёжности.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения, интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, достоинства, духовности и возвышенных устремлений.

Примечания